Texla è una città fantasma degli Stati Uniti d'America della contea di Orange nello Stato del Texas.

Geografia fisica 
Texla si trova all'incrocio tra la State Highway 62 e la Farm Road 2802, a venti miglia a nord-est di Beaumont, nella parte settentrionale della contea di Orange.

Storia 
Venne fondata attorno al primo ufficio postale, nel 1905, chiamato "Bruce", a fianco ad una segheria della Harrell-Votaw Lumber Company. Nel 1906 la R. W. Wier Lumber Company cambiò il nome dell'ufficio postale in Texla. Negli anni '20, la cittadina aveva una popolazione massima di circa 600 abitanti. L'esaurimento del legname locale portò gli operatori ad abbandonare il sito.

Note

Collegamenti esterni 
 

Città fantasma del Texas